Hopedale ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Hopedale (Illinois)
 Hopedale (Louisiana)
 Hopedale (Massachusetts)
 Hopedale (Ohio)
 Hopedale Township (Tazewell County, Illinois)

in Kanada:
 Hopedale (Neufundland und Labrador)